Карликова райка (Microhyla) — рід земноводних підродини Microhylinae родини карликових райок (Microhylidae). Має 42 види.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 1,5 до 4 см. Голова коротка, товста. Тулуб широкий. Кінцівки масивні, пальці з невеличкими присосками. Задні кінцівки сильніші. Забарвлення переважно червоних, помаранчевих, світло-коричневих, оливкових кольорів. З боків проходять білі, бежеві, чорні або коричневі смуги.

Спосіб життя 
Полюбляють вологі дощові ліси, чагарники, пагорби з помірною рослинністю. Ведуть напівдеревний спосіб життя. Активні у присмерку. Живляться безхребетними.

Це яйцекладні амфібії. Самиця яйця відкладає у водойму, де розвиваються пуголовки.

Розповсюдження 
Мешкають у Південній, Південно-Східній та Східній Азії.

Види 

 Microhyla achatina Tschudi, 1838
 Microhyla aurantiventris Nguyen, Poyarkov, Nguyen, Nguyen, Tran, Gorin, Murphy & Nguyen, 2019
 Microhyla beilunensis Zhang, Fei, Ye, Wang, Wang & Jiang, 2018
 Microhyla berdmorei (Blyth, 1856)
 Microhyla borneensis Parker, 1928
 Microhyla butleri Boulenger, 1900
 Microhyla chakrapanii Pillai, 1977
 Microhyla daklakensis Hoang et all, 2021
 Microhyla darevskii Poyarkov et al., 2014
 Microhyla darreli Garg, Suyesh, Das, Jiang, Wijayathilaka, Amarasinghe, Alhadi, Vineeth, Aravind, Senevirathne, Meegaskumbura & Biju, 2018 "2019"
 Microhyla eos Biju, Garg, Kamei & Maheswaran, 2019
 Microhyla fanjingshanensis Li et al. 2019
 Microhyla fissipes Boulenger, 1884
 Microhyla fodiens Poyarkov et al. 2019
 Microhyla fusca Andersson, 1942
 Microhyla gadjahmadai Atmaja, Hamidy, Arisuryanti, Matsui & Smith, 2018
 Microhyla heymonsi Vogt, 1911
 Microhyla irrawaddy Poyarkov et al. 2019
 Microhyla karunaratnei Fernando & Siriwardhane, 1996
 Microhyla kodial Vineeth, Radhakrishna, Godwin, Anwesha, Rajashekhar & Aravind, 2018
 Microhyla kuramotoi Matsui & Tominaga, 2020
 Microhyla laterite Seshadri, Singal, Priti, Ravikanth, Vidisha, Saurabh, Pratik & Gururaja, 2016
 Microhyla maculifera Inger, 1989
 Microhyla malang Matsui, 2011
 Microhyla mantheyi Das, Yaakob & Sukumaran, 2007
 Microhyla mihintalei Wijayathilaka, Garg, Senevirathne, Karunarathna, Biju & Meegaskumbura, 2016
 Microhyla minuta Poyarkov et al., 2014
 Microhyla mixtura Liu and Hu, 1966
 Microhyla mukhlesuri Hasan, Islam, Kuramoto, Kurabayashi & Sumida, 2014
 Microhyla mymensinghensis Hasan, Islam, Kuramoto, Kurabayashi & Sumida, 2014
 Microhyla nakkavaram Garg, Sivaperuman, Gokulakrishnan, Chandramouli & Biju, 2022
 Microhyla nilphamariensis Howlader, Nair, Gopalan, and Merilä, 2015
 Microhyla okinavensis Stejneger, 1901
 Microhyla orientalis Matsui, Hamidy & Eto, 2013
 Microhyla ornata (Duméril & Bibron, 1841)
 Microhyla palmipes Boulenger, 1897
 Microhyla picta Schenkel, 1901
 Microhyla pineticola Poyarkov et al., 2014
 Microhyla pulchra (Hallowell, 1861)
 Microhyla rubra (Jerdon, 1854)
 Microhyla sholigari Dutta & Ray, 2000
 Microhyla sriwijaya  Eprilurahman, Garg, Atmaja, Alhadi, Munir, Ubaidillah, Arisuryanti, Biju, Smith & Hamidy. 2021
 Microhyla superciliaris Parker, 1928
 Microhyla taraiensis Khatiwada, Shu, Wang, Thapa, Wang & Jiang, 2017
 Microhyla tetrix Poyarkov, Pawangkhanant, Gorin, Juthong and Suwannapoom, 2020
 Microhyla zeylanica Parker & Osman-Hill, 1949

Джерела 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). ”Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.”. Species 2000: Reading, UK.. Läst 24 september 2012.

Земноводні Азії
Microhylidae
Роди земноводних